Karl Zeller kan syfta på bland andra:

* Karl Zeller (1924–2006), tysk matematiker 
 Karl Zeller (född 1961), italiensk politiker

Se även 

 Carl Zeller (1842–1898), österrikisk komponist
 Carl August Zeller (1774-1840), schweizisk pedagog